Criptografia financera
 Famicom
 Club de futbol 
 Fc o Fragment cristal·litzable (d'una immunoglobulina).